

Валамаз — село, Красногорський район, Удмуртія
 Валамаз — село, Селтинський район, Удмуртія

Див. також 
 Малий Валамаз